Osoby:
 Ephraim Gothe – niemiecki polityk
 Florian Gothe – niemiecki piłkarz
 Friedrich Gothe – niemiecki architekt
 Mats Larsson Gothe – szwedzki kompozytor
 Friedrich Gothe – niemiecki architekt
 Richard Gothe – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Gote
 Goethe
 Göthe